Шара́нский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Шаранский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Шаран.

География 
Район расположен в западной части Башкортостана. Четверть площади района занимают смешанные леса, протекают реки Ик и Сюнь, разведаны месторождения нефти, кирпичного сырья.

Протяжённость с севера на юг составляет 38 километров, с запада на восток — 43 километра.

История 
В 1935 году на карте Башкортостана наряду с 14 новыми районами появился Шаранский район. Населённые пункты ранее входили в состав Туймазинского, Бакалинского, Чекмагушевского районов. 

Вновь образованный район состоял из 26 сельских советов, 136 населённых пунктов, в которых проживало 52 тысячи человек. Потенциал был представлен Шаранской МТС (машинно-тракторной станцией). Она располагала 30 маломощными колёсными и гусеничными тракторами, тремя зерноуборочными комбайнами. Также в районе было 13 грузовых автомобилей, около шести десятков прицепных сельскохозяйственных орудий. 

Первым коллективным хозяйством стала сельхозартель «Шаймурат», позднее переименованная в «Кызыл чулпан». Она образовалась в 1922 году. 

8349 жителей Шаранского района сражались с оружием в руках против немецких захватчиков, в том числе 18 девушек. В годы войны погибли 4317 шаранцев.

За годы Великой Отечественной войны район дал фронту более трёх миллионов пудов хлеба, 18 тысяч центнеров мяса, 5 миллионов 813 тысяч литров молока, 21 миллион рублей денежных средств. За ратный труд в годы войны награждены 6580 шаранцев. Район гордится пятью Героями Советского Союза и одним полным кавалером ордена Славы. Это Михаил Егоров, Зайнулла Мустакимов, Миргай Фархутдинов, Дмитрий Кармишин, Леонид Цыбизов и Салих Сабитов.

В конце 40-х годов XX века число колхозов дошло до 105, а число сельсоветов достигло 30. В 1949 году колхозы района получили от государства 32 гусеничных трактора, 20 комбайнов. Была организована третья машинно-тракторная станция. 

В 1963 году район был включён в состав Туймазинского района, а в 1964 году передан в состав Бакалинского района. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР район 30 декабря 1966 года был восстановлен.

Инициаторами возрождения района были Ткачёв Константин Иванович, Гареев Мугалим Адылгареевич, Яркин Георгий Александрович, Агапитов Виктор Никифорович, Густов Василий Фёдорович. 

В начале XXI века построены и введены в эксплуатацию 20 общеобразовательных школ на 2820 ученических мест, в том числе 17 основных школ, детские сады на 275 мест. Введены в действие 10 учреждений культуры на 1620 мест. В 22 населённых пунктах открыты новые здания фельдшерско-акушерских пункта. В Шаране вырос прекрасный терапевтический корпус на 120 коек, в Мичуринске построено новое здание участковой больницы. 

Кроме того, за эти годы были построены пекарни, магазины, автостанция, баня, автоматизированные телефонные станции, новое здание прокуратуры, инспекции по налогам и сборам, а также целый ряд объектов производственного назначения. 

Объём промышленного производства за 2003 год составил 4 миллиона 149 тысяч рублей в фактических ценах. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 18,2 процента. Индекс физического объёма производства составил 102 процента. Отгружено продукции на 11 миллионов 23 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года эта цифра увеличилась на 38,6 процентов. Доля отгруженной продукции в объёме произведённой составила 98,9 процента. 

В 2003 году в бюджет района поступило 154 миллиона 191 тысяча рублей или 105,6 процента к уточнённому плану. Собственные доходы района составили 59 миллионов 648 тысяч рублей. 

В 2003 году всеми категориями хозяйств района произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 1 миллиард 8 миллионов рублей. Всеми сельхозпроизводителями выращено и собрано зерновых и зернобобовых культур 60 387 тонн.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 18,91 тыс. чел.
 2035 — 15,7 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: татары — 33 %, башкиры — 24,9 %, марийцы — 19,7 %, русские — 11,6 %, чуваши — 9,7 %, лица других национальностей — 4,3 %.
 Языковой состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года родными языками населения являлись:

татарский — 49,3 %, марийский — 18, 8 %, русский — 15,2 %,чувашский — 7,8 %, башкирский — 7,0 %.

Административное деление 
В Шаранский район как административно-территориальную единицу республики входит 13 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 13 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В районе 104 населённых пункта:

 упразднённые населённые пункты
 Присюньское лесничество
 Туйгун
 Чингиз-Ивановка

Экономика 
Направление сельского хозяйства: зерново-животноводческое, возделывается сахарная свекла, подсолнечник, развито пчеловодство.

Транспорт 
Через территорию района проходят три ветки газопроводов: Челябинск — Петровск, Уренгой — Петровск и Уренгой — Новопсков. Компрессорная станция Шаранского ЛПУМГ ООО «Баштрансгаз» ежегодно перекачивает около 85 млрд м³ газа. Территорию района пересекают автомобильные дороги Бакалы — Туймазы и Чекмагуш — Туймазы.

Образование 
В районе 49 общеобразовательных школ, в том числе 17 средних, Шаранское ПУ, 26 массовых библиотек, 51 клубное учреждение, 4 больницы. Издаётся газета на русском и татарском языках «Шаранские просторы» — «Шаран киңлекләре».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Администрации Шаранского района 
 
 Башкиры Шаранского района РБ. Научный справочник

Районы Башкортостана
Шаранский район